Wonoasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wonoasih, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Wonoasih, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar